«Bend and Break» — песня британской рок-группы Keane, изданная пятым синглом с их дебютного альбома Hopes and Fears. Кроме того, это их десятая запись.

О сингле 
Сингл был выпущен только в некоторых европейских странах (не в Великобритании), таких как Германия и Австрия, в 2007 году таким же образом был реализован «Try Again».
Диск содержит: «Bend and Break», «On a Day Like Today», концертную запись песни «Allemande», а также live-видеоклип на «Bend and Break» .
«Bend and Break» любимая песня ударника группы, Ричарда Хьюза, из репертуара Keane.
Это последний сингл, в оформлении обложки которого использован шрифт «Cochin», применяемый Keane в эпоху альбома Hopes and Fears.

Песня 
«Bend and Break» написана Тимом Райс-Оксли в 2001 и впервые была исполнена всё в тех же пабах. Первые демо практически не отличались от окончательной версии, за исключением дополнительных вокальных партий, похожих, в частности, на финальный припев песни «Somewhere Only We Know».
Этот трек, как и большинство композиций Keane был записан в Helioscentric Studios, Рай, Восточный Сассекс. На некоторых концертах исполняется акустическая версия песни.
 Длительность: 3:39
 Темп: 134bpm
 тональность: E (maj)
 размер: 4/4

Список композиций

Позиции в чартах

См. также 
 Список песен Keane.

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 О сингле на Keaneshaped

Песни Keane
Синглы 2005 года